Brett Dier – attore canadese
 Dirk Dier – ex tennista tedesco
 Eric Dier – calciatore inglese